Phil Murphy peut faire référence à :
 Phil Murphy (né en 1957), homme politique américain ;
 Phil Murphy (né en 1957), joueur américain de football américain ;
 Phil Murphy (né en 1960), footballeur anglais ;
 Phil Murphy (né en 1976), joueur de rugby canadien ;
 Phil Murphy (né en 1980), joueur de rugby anglais.